"Lantana" pode ser:

 Lantana, género botánico
 FC Lantana Tallinn, clube de futebol estoniano
 Lantana (Flórida), localidade dos EUA

Desambiguações de topônimos